Osoby o tym nazwisku:
 Alois Jedlička – czeski językoznawca
 Vít Jedlička – czeski polityk, publicysta oraz aktywista